Hodiș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hodiș (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Hodiș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor